Mérleg mérőeszköz
Mérleg csillagkép, a 12 állatövi csillagkép egyike
Mérleg, számviteli fogalom
Mérleg folyóirat
Mérleg, az MR1-Kossuth Rádió megszűnt műsora